Výběr může být:

evoluční biologie
 přirozený výběr
 přírodní výběr
 pohlavní výběr
 rodičovský výběr
 umělý výběr
 Skupinový výběr

statistika
 výběr (statistika) – výběr jedinců z populace za účelem výběrového šetření
 Výběr rysů

společenské vědy
 casting – výběr herců
 výběrové řízení

vinařství
 Výběr z cibéb

kultura
 Pražský výběr – česká hudební skupina
 Výběr (album) – album z roku 1987
 Pražský výběr (album) – album z roku 1988

Související rozcestníky 
 Selekce

Externí odkazy